

Phénomènes célestes 
 La lune noire est un phénomène astronomique.
 La lune noire est l'appellation que donnent les astrologues au second foyer de l'orbite elliptique lunaire.
 Lune noire est le surnom de Lilith, un corps céleste (inexistant) qui a été recherché par les astronomes à la fin du .

Romans 
 Lune noire (The Moon Is Down, 1942) est un roman de John Steinbeck (1902-1968), traitant de l'occupation durant la Seconde Guerre mondiale. L'histoire se déroule dans un petit village scandinave qui voit débarquer des blindés allemands.
 Lune noire est un roman de science-fiction de Pierre Bordage.
 Lunes noires est un roman  de Michel Hoëllard.
 Lune noire est une collection de romans policiers des éditions Nathan.

Bandes dessinées 
 Lune noire est le troisième tome de la série de bande dessinée Mémoire de sable (1995).
 Les Chroniques de la Lune Noire sont une série de bande dessinée française (1989-2008).
 Lune noire (Clifton)

Dessins animés 
 Le Camp de la Lune Noire est la base des forces de Véga dans le dessin animé Goldorak.
 Dans Sailor Moon, la Lune Noire est l'emblème dont se réclament les méchants dans la deuxième saison.

Musique 
 Lune noire est une chanson d'Elsa Lunghini de l'album De lave et de sève.

Voir aussi